Thomas Buxton ist der Name folgender Personen:

* Thomas Buxton, 1. Baronet (1786–1845), britischer Philanthrop und Politiker
 Thomas Buxton, 3. Baronet (Thomas Foxwell Buxton; 1837–1915), britischer Politiker und Gouverneur von South Australia
 Thomas Buxton, 4. Baronet (Thomas Victor Foxwell Buxton; 1865–1919), britischer Friedensrichter und High Sheriff von Essex
 Thomas Buxton, 5. Baronet (1889–1945), britischer High Sheriff von Essex
 Thomas Buxton, 6. Baronet (1925–1996), britischer Adliger